KDV – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Kandavu (Figi)